Michael Otto est le nom donné à :
 Michael Otto, milliardaire allemand né en 1943 ;
 Michael Otto, un graveur allemand ;
 Michael Otto, un peintre allemand ;
 Mike Otto, un joueur de football américain.